Tornadizos de Ávila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tornadizos de Ávila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Tornadizos de Ávila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar